Proba de sabie feminin la Campionatul Mondial din 2014 s-a desfășurat pe 18 iulie la Kazan, turul preliminar fiind organizat pe 15 iulie.

Medaliate

Rezultate

Faza finală

Prima jumătate

Prima secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 1
| RD1-team01  =  Mariel Zagunis
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 64
| RD1-team02  =  Lam Hin Wai
| RD1-score02 = 4

| RD1-seed03  = 33
| RD1-team03  =  Kata Várhelyi
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 32
| RD1-team04  =  Bhavani Chadalavada
| RD1-score04 = 4

| RD1-seed05  = 17
| RD1-team05  =  Yu Xinting
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 48
| RD1-team06  =  Sevinj Buniatova
| RD1-score06 = 11

| RD1-seed07  = 49
| RD1-team07  =  Marta Puda
| RD1-score07 = 7
| RD1-seed08  = 16
| RD1-team08  =  Cécilia Berder
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 9
| RD1-team09  =  Aleksandra Socha
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 56
| RD1-team10  =  Úrsula González
| RD1-score10 = 8

| RD1-seed11  = 41
| RD1-team11  =  Dina Galiakbarova
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 24
| RD1-team12  =  Olha Jovnir
| RD1-score12 = 11

| RD1-seed13  = 25
| RD1-team13  =  Laia Vila
| RD1-score13 = 11
| RD1-seed14  = 40
| RD1-team14  =  Rossy Félix
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 57
| RD1-team15  =  Sabina Mikina
| RD1-score15 = 12
| RD1-seed16  = 8
| RD1-team16  = {{Nowrap| Anne-Elizabeth Stone}}
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 1
| RD2-team01  =  Mariel Zagunis
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 33 
| RD2-team02  =  Kata Várhelyi
| RD2-score02 = 7

| RD2-seed03  = 17
| RD2-team03  =  Yu Xinting
| RD2-score03 = 13
| RD2-seed04  = 16
| RD2-team04  =  Cécilia Berder
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 9
| RD2-team05  =  Aleksandra Socha
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 41
| RD2-team06  =  Dina Galiakbarova
| RD2-score06 = 10

| RD2-seed07  = 40
| RD2-team07  =  Rossy Félix
| RD2-score07 = 10
| RD2-seed08  = 8
| RD2-team08  =

A 2-a secțiune 
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  =  Vasiliki Vougiouka
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Marissa Ponich
| RD1-score02 = 7

| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Alejandra Benítez
| RD1-score03 = 13
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Au Sin Ying
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Iulia Jivița
| RD1-score05 = 13
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Eileen Grench
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  =  Ilaria Bianco
| RD1-score07 = 15
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  =  Shen Chen
| RD1-score08 = 8

| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Rossella Gregorio
| RD1-score09 = 9
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Anna Limbach
| RD1-score10 = 15

| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Iana Egorian
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =  Manon Brunet
| RD1-score12 = 8

| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Teodora Kakhiani
| RD1-score13 = 13
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  =  Mika Kikuchi
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  = {{Nowrap| Lucrezia Sinigaglia}}
| RD1-score15 = 15
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Kim Ji-yeon
| RD1-score16 = 14

| RD2-seed01  = 5
| RD2-team01  = {{Nowrap| Vasiliki Vougiouka}}
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 28
| RD2-team02  =  Au Sin Ying
| RD2-score02 = 6

| RD2-seed03  = 44
| RD2-team03  =  Eileen Grench
| RD2-score03 = 12
| RD2-seed04  = 53
| RD2-team04  =  Ilaria Bianco
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 52
| RD2-team05  =  Anna Limbach
| RD2-score05 = 9
| RD2-seed06  = 45
| RD2-team06  =  Iana Egorian
| RD2-score06 = 15

| RD2-seed07  = 36
| RD2-team07  =  Mika Kikuchi
| RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 61
| RD2-team08  = 
| RD2-score08 = 13

| RD3-seed01  = 5
| RD3-team01  =

A 2-a jumătate

A 3-a secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Ekaterina Diacenko
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Zhang Xueqian
| RD1-score02 = 10

| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  =  Nora Garam
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  =  Olena Voronina
| RD1-score04 = 8

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  Anna Márton
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Diah Permatasari
| RD1-score06 = 5

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  = {{Nowrap| Chang Karen Ngai Hing}}
| RD1-score07 = 15
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Ibtihaj Muhammad
| RD1-score08 = 7

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Charlotte Lembach
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Bogna Jóźwiak
| RD1-score10 = 10

| RD1-seed11  = 43
| RD1-team11  =  Amira Ben Chaabane
| RD1-score11 = 8
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =  Małgorzata Kozaczuk
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 27
| RD1-team13  =  Stefanie Kubissa
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 38
| RD1-team14  =  Gabriella Page
| RD1-score14 = 9

| RD1-seed15  = 59
| RD1-team15  =  Li Fei
| RD1-score15 = 8
| RD1-seed16  = 6
| RD1-team16  =  Dagmara Wozniak
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 3
| RD2-team01  =  Ekaterina Diacenko
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 35
| RD2-team02  =  Nora Garam
| RD2-score02 = 7

| RD2-seed03  = 19
| RD2-team03  =  Anna Márton
| RD2-score03 = 15
| RD2-seed04  = 51
| RD2-team04  = 
| RD2-score04 = 6

| RD2-seed05  = 11
| RD2-team05  =  Charlotte Lembach
| RD2-score05 = 13
| RD2-seed06  = 22
| RD2-team06  = {{Nowrap| Małgorzata Kozaczuk}}
| RD2-score06 = 15

| RD2-seed07  = 27
| RD2-team07  =  Stefanie Kubissa
| RD2-score07 = 5
| RD2-seed08  = 6
| RD2-team08  =  Dagmara Wozniak
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 3
| RD3-team01  = {{Nowrap| Ekaterina Diacenko}}
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 19
| RD3-team02  =  Anna Márton
| RD3-score02 = 14

| RD3-seed03  = 22
| RD3-team03  =  Małgorzata Kozaczuk
| RD3-score03 = 9
| RD3-seed04  = 6
| RD3-team04  =  Dagmara Wozniak
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 3
| RD4-team01  =

A 4-a secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  =  Irene Vecchi
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  =  Maho Hamada
| RD1-score02 = 5

| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  Hwang Seo-na
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  =  Anna Várhelyi
| RD1-score04 = 12

| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  =  Olena Kravațka
| RD1-score05 = 11
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Sofia Velikaia
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  Heyddys Valentin
| RD1-score07 = 11
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  =  Lee Ra-jin
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 15
| RD1-team09  =  Azza Besbes
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 50
| RD1-team10  =  Aibike Habibullina
| RD1-score10 = 12

| RD1-seed11  = 47
| RD1-team11  =  Paola Pliego
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 18
| RD1-team12  =  Araceli Navarro
| RD1-score12 = 9

| RD1-seed13  = 31
| RD1-team13  =  Yoon Ji-su
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 34
| RD1-team14  = 
| RD1-score14 = 10

| RD1-seed15  = 63
| RD1-team15  =  Mami Itoh
| RD1-score15 = 9
| RD1-seed16  = 2
| RD1-team16  =  Olha Harlan
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 7
| RD2-team01  =  Irene Vecchi
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 39
| RD2-team02  =  Hwang Seo-na
| RD2-score02 = 14

| RD2-seed03  = 42
| RD2-team03  = {{Nowrap| Sofia Velikaia}}
| RD2-score03 = 15 
| RD2-seed04  = 15
| RD2-team04  =  Lee Ra-jin
| RD2-score04 = 12

| RD2-seed05  = 15
| RD2-team05  =  Azza Besbes
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 47
| RD2-team06  =  Paola Pliego
| RD2-score06 = 8

| RD2-seed07  = 31
| RD2-team07  =  Yoon Ji-su
| RD2-score07 = 10
| RD2-seed08  = 2
| RD2-team08  =  Olha Harlan
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 7
| RD3-team01  =  Irene Vecchi
| RD3-score01 = 13
| RD3-seed02  = 42
| RD3-team02  =

Referințe
  Tablouri  pe fencingworldwide.com
  Clasament final complet la Federația Internațională de Scrimă

Campionatul Mondial de Scrimă din 2014